

События 
 VI Олимпиада. Победителем в единственном виде спорта (беге на один стадий) стал Эбот из Димы (Ахайя). Его статую ахейцы установили в 80 олимпиаду (460 год до н. э.).
 До 756 (по Псевдо-Скимну) или 631 (по Евсевию) — Основана Синопа (колония Милета). По археологическим данным, это произошло около 640—600 годов.
 756 — Основан Трапезунт (колония Синопы).
 756 или 679 (обе даты из Евсевия) — Основан Кизик. Предполагается, что его основывали дважды.
 756 — В Цинь князь впервые соорудил жертвенник Фучжи (для жертв духу «Белого императора» — Бай-ди) и принёс три лао в жертву. Перед этим он увидел во сне жёлтую змею, а астролог Дунь истолковал сон.

См. также

Примечания